Ма́ргарит Лу́из Скли́рис-А́льварес (, имя при рождении — Ма́ргарит Лу́из Скли́рис, более известная под сценическим именем Ма́рджа Дин (); род. 7 апреля 1922, Чикаго, Иллинойс, США) — американская актриса, продюсер, модель и бизнесвумен. Известна по фильмам категории B, а также как победительница конкурса красоты «Мисс Калифорния» (1939).

Биография 
Родилась в Чикаго в семье греческого адвоката Эвангелоса Склириса. Прапрадед Маргарит являлся регентом Королевства Греция, а дед владел всеми железными дорогами в этой стране. Её родители иммигрировали в США из Афин в 1913 году. Самая младшая из трёх дочерей. При крещении получила имя Маргарит Луиз Склирис. Семья переехала в Сан-Франциско (Калифорния), когда Маргарит было четыре года.

В возрасте семи лет начала выступать на театральной сцене. Также в ранние годы стала моделью.

В 1939 году стала «Мисс Сан-Франциско» и «Мисс Калифорния».

В 1944 году дебютировала в кино, взяв сценический псевдоним Марджа Дин.

В 1964 году, разочаровавшись ролями в малобюджетных фильмах, оставила актёрскую карьеру и занялась бизнесом.

Личная жизнь 
В 1939—1945 годах была замужем за Хэлом Фишером, с которым развелась.

С 1965 года замужем за бразильским архитектором Фелипе Альваресом.

Вегетарианка.

Интересные факты 
В 1954 году президент киностудии «20th Century Fox» Спирос Скурас, являвшийся греком по происхождению, рекомендовал Дин режиссёру Майклу Кёртису на роль Нефер в фильме «Египтянин», однако её совсем недавно уже получила Белла Дарви. По крайней мере один раз Скураса называли любовником Дин, причиной чему, вероятно, послужил тот факт, что актриса встречалась с его сыном Платоном Скурасом.

Фильмография

Актриса 

 1944 — Casanova in Burlesque
 1944 — Call of the South Seas
 1944 — Take It Big
 1944 — The Desert Hawk
 1944 — Delinquent Daughters
 1944 — Minstrel Man
 1945 — Earl Carroll Vanities
 1945 — The Power of the Whistler
 1945 — Crime Doctor’s Warning
 1945 — Who’s Guilty?
 1947 — Living in a Big Way
 1948 — Shep Comes Home
 1949 — I Shot Jesse James
 1949 — Rimfire
 1949 — Grand Canyon
 1949 — Ringside
 1949 — Treasure of Monte Cristo
 1949 — Tough Assignment
 1949 — Red Desert
 1950 — The Baron of Arizona
 1950 — Western Pacific Agent
 1950 — Motor Patrol
 1950 — Hi-Jacked
 1950 — The Return of Jesse James
 1950 — Dick Tracy
 1950 — The Bandit Queen
 1951 — Fingerprints Don’t Lie
 1951 — Mask of the Dragon
 1951 — Tales of Robin Hood
 1951 — Pier 23
 1951 — Kentucky Jubilee
 1951 — Inside the Walls of Folsom Prison
 1951 — Savage Drums
 1951 — Take Care of My Little Girl
 1951 — Racket Squad
 1951 — Leave It to the Marines
 1951 — Sky High
 1951 — FBI Girl
 1951 — Супермен и люди-кроты
 1952 — Кредитная акула
 1952 — Adventures of Superman
 1952 — Mr. Walkie Talkie
 1953 — Love’s A-Poppin'
 1953 — Mesa of Lost Women
 1953 — Грехи Иезавели
 1953 — The Revlon Mirror Theater
 1953 — The Pepsi-Cola Playhouse
 1954 — Fangs of the Wild
 1955 — The Lonesome Trail
 1955 — Эксперимент Куотермасса
 1955 — I Spy
 1955 — Last of the Desperados
 1955 — The Joe Palooka Story
 1956 — The Revolt of Mamie Stover
 1956 — Frontier Gambler
 1956 — Stagecoach to Fury
 1957 — Badlands of Montana
 1958 — Ambush at Cimarron Pass
 1958 — Villa!!
 1960 — The Secret of the Purple Reef
 1961 — The Big Show
 1961 — Seven Women from Hell
 1964 — Moro Witch Doctor

Продюсер 
 1961 — The Long Rope
 1964 — The Horror of It All

Примечания

Ссылки 
 Марджа Дин в IMDb
 Margia Dean: Greek-American Queen of the B-Movies

Википедия:Биографии современников
Киноактрисы США
Модели США
Предприниматели США
Ныне живущие столетние долгожительницы США